Hiersemann ist der Familienname folgender Personen: 

 Alexandra Hiersemann (* 1960), deutsche Rechtsanwältin und Politikerin
 Anton Hiersemann (1891–1969), deutscher Verleger
 Fritz Hiersemann (1930–1996), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Gerd Hiersemann (1938–2021), deutscher Verleger
 Karl-Heinz Hiersemann (1944–1998), deutscher Landespolitiker (Bayern) (SPD) 
 Karl Wilhelm Hiersemann (1854–1928), deutscher Antiquar und Verleger 

Hiersemann steht für: 

 Anton Hiersemann Verlag, wissenschaftlicher Buchverlag mit Sitz in Stuttgart